Mélénor de Gohtes est le titre du premier tome de la série Le Pacte des elfes-sphinx. Écrit par  de Louise Gauthier de 2001 à 2003, il a été publié au printemps 2005 aux Éditions de Mortagne. Une réédition a été publiée en 2021 aux Éditions Goélette et Coup d’œil.

Résumé 
Pour protéger son peuple contre ses ennemis, le roi Mélénor doit se trouver un allié. Au cours de son périple, ce jeune mi-humain croise des personnages suspects, des créatures à l’aspect terrifiant, des femmes envoûtantes. Au gré de ces rencontres, il passe parfois du rêve le plus suave au pire cauchemar.

Trop fier pour demander l'aide de ses ancêtres magiciens, le fougueux et séduisant souverain apprendra à ses dépens que l'orgueil et les plaisirs sensuels peuvent l’aveugler et le conduire au désenchantement.

Ce premier volet d'aventures annonce des bouleversements qui assombriront le prochain quart de siècle, période qui anoblira l'âme naturellement bonne de Mélénor et transformera l'existence de ceux qu'il aime.

Notes et références

Article connexe 
 2005 en fantasy

Liens externes 
 
 
 

Roman québécois
Roman canadien paru en 2005
Roman fantastique canadien
2005 en fantasy